

Aziende 

Albemarle Corporation – azienda chimica e mineraria statunitense

Geografia 
 Albemarle – città statunitense della Carolina del Nord
 Contea di Albemarle – contea statunitense nella Virginia

Persone 
 Christopher Monck, II duca di Albemarle (1653-1688) – militare e politico inglese
 George Keppel di Albemarle (1724-1772) – militare inglese
 George Monck, I duca di Albemarle (1608-1670) – ammiraglio e politico inglese
 George Thomas Keppel di Albemarle (1799-1891) – militare inglese

Altro 
 Armstrong Whitworth AW.41 Albemarle – bombardiere
 Ducato di Albemarle – titolo nobiliare